Der Begriff Presidential Commission bezeichnet Übergangsregierungen oder Phasen gemeinsamer (Vize-)Präsidentschaften verschiedener Länder im englischsprachigen Raum:

Presidential Commission (Irland)
Presidential Commission (USA)
Presidential Commission of Uganda
Presidential Commission of Ghana